Konstantin Michajłowicz Bykow (, ur. 8 stycznia [20 stycznia] 1886 w Czuchłomie, zm. 13 maja 1959 w Leningradzie) – rosyjski fizjolog, dyrektor Instytutu Fizjologii Akademii Nauk ZSRR. Studiował medycynę na Uniwersytecie w Kazaniu, studia ukończył w 1912. Członek Akademii Nauk Medycznych ZSRR i Akademii Nauk ZSRR. W 1940 roku uhonorowany tytułem zasłużonego działacza nauki RFSRR. Był uczniem i współpracownikiem Pawłowa. 

Bykow jako jeden z pierwszych odkrył funkcję ciała modzelowatego.

Wybrane prace
 Лекции по физиологии пищеварения. Л., 1940.
 Развитие идей советской теоретической медицины. W: Достижения советской медицинской науки за 30 лет, М., 1947.
 Кора головного мозга и внутренние органы. М., 1942 (Сталинская премия, 1946), 2 изд., М.—Л., 1947.
 Кортико-висцеральная теория патогенеза язвенной болезни, 2 изд.. М., 1952 (совм. с И. Т. Курциным).
 Сигнализация в кору головного мозга с наружных и внутренних рецепторов. Известия Акад. наук БССР № 2 (1950)
 Развитие идей Павлова (Задачи и перспективы) W: Стенографический отчет Научной сессии, посвященной проблемам физиологического учения академика И. П. Павлова 28 июня — 4 июля 1950 года, М., 1950.
 Дальнейшее развитие проблемы физиологии и патологии кортико-висцеральных взаимоотношений. Журнал высшей нервной деятельности т. 5, вып. 4 (1955)
 Избранные произведения, т. 1—3. M., 1953—58.

Przypisy 

Zmarli w 1959
Urodzeni w 1886
Rosyjscy fizjolodzy
Członkowie Rosyjskiej Akademii Nauk
Zasłużeni Działacze Nauki RFSRR